Sculthorpe bezeichnet

 Sculthorpe (Norfolk), ein Ort in der Grafschaft Norfolk, Vereinigtes Königreich

Sculthorpe ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Sculthorpe (* 1977), englischer Rugby-League-Spieler
 Peter Sculthorpe (1929–2014), australischer Komponist